Un Bazaar est un marché couvert d'Asie centrale originaire d'Iran ;

Titres 

 Bazaar est un roman de Stephen King ;
 Le Bazaar de l'épouvante est le film tiré du roman de Stephen King ;

Toponymie 

  est une zone non incorporée du comté de Chase au Kansas ;

Divers 
 Bazaar est un logiciel de gestion de versions ;
  est le nom d'une chaîne de supermarchés en Grèce ;
 Harper's Bazaar est un magazine féminin d'origine américaine.
 , un film indien.
 Bazaar, une boutique à Londres ouverte dans les années 1960 par Mary Quant.